Göschel oder Goeschel ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Göschel (* 1945), deutscher Manager
 Carl Friedrich Göschel (1784–1861), preußischer Kirchenjurist und philosophisch-theologischer Schriftsteller der Hegelschen Schule
 Eberhard Göschel (1943–2022), deutscher Maler, Grafiker und Plastiker
 Gerhard Göschel (* 1940), bildender Künstler
 Heinz Goeschel (1906–1974), deutscher Ingenieur
 Helmut Göschel (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Joachim Göschel (1931–2022), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Göschl